Abraham Zinzindohoue (né le  à Bohicon), est un avocat et homme politique béninois. Député, puis Ministre de la Justice du  au .

Il fut Président de la Cour suprême du Bénin et Premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature en 2005. Il est membre de la Cour de Justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dont il fut le Président de 2007 à 2010.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des députés béninois de la Ie législature

Liens externes 

Personnalité politique béninoise
Ministre béninois de la Justice
Naissance en octobre 1948
Député béninois